Кубок французской лиги по футболу 2017/2018 — 24-й розыгрыш кубка французской лиги по футболу. Турнир стартовал 8 августа 2017 года, финальный матч был сыгран 31 марта 2018 года на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо. Победителем турнира стал «Пари Сен-Жермен» (8-й титул), а участие в нём приняли клубы Лиги 1 и Лиги 2, а также клубы Лиги 3 которые перед стартом сезона обладали профессиональным статусом.

Календарь турнира

Первый раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 8 августа 2017

|}

Второй раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 22 августа 2017

|}

Третий раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 24 октября 2017

|-
| colspan=3 align=center | 25 октября 2017

|}

Четвёртый раунд 

|-
| colspan=3 align=center | 12 декабря 2017

|-
| colspan=3 align=center | 13 декабря 2017

|}

Четвертьфиналы 

|}

Результаты

Полуфиналы 

|}

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2017/18
Франция